Orphée et Eurydice (Canova) - beeldengroep van Antonio Canova
 Orpheus en Eurydice - liefdesverhaal uit de Griekse mythologie
 Orfeo ed Euridice - opera van Christoph Willibald Gluck
 L'Orfeo - opera van Claudio Monteverdi over hetzelfde onderwerp

Zie ook
 Orpheus (doorverwijspagina)